Název Běleč má více sídel:
 Běleč (okres Brno-venkov) – obec v okrese okrese Brno-venkov (dříve v okrese Blansko)
 Běleč (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Běleč (okres Tábor) – obec v okrese Tábor

… nebo částí obcí:
 Běleč (Liteň) – v obci Liteň v okrese Beroun
 Běleč (Těšovice) – v obci Těšovice v okrese Prachatice

Slovo Běleč se objevuje také v názvech obcí či mikroregionů:
 Běleč nad Orlicí – obec v okrese Hradec Králové
 Mikroregion Běleč – mikroregion v Plzeňském kraji

Běleč je také názvem hory:
 Běleč (712 m) – hora západně od Švihova v okrese Klatovy

Externí odkazy